Bjurfors kan syfta på

Orter och platser
 Bjurfors, Norbergs kommun – ort i Norbergs socken i Västmanland
 Bjurfors, Skellefteå kommun – småort i Västerbotten
 Bjurfors, Norsjö kommun – Västerbotten
 Bjurfors, Vindelns kommun – Västerbotten
 Bjurfors norra dämningsområde, sjö i Vindelns kommun 
 Bjurfors östra dämningsområde, sjö i Vindelns kommun

Företag
 Bjurfors (fastighetsmäklare) – ett svenskt fastighetsmäklarföretag